

Література 
 «Поліцейська історія» — роман 1973 року колишнього французького поліцейського офіцера .

Фільми 

 «Поліцейська історія» — французький кримінальний фільм 1975 року режисера Жака Дере.
 «Поліцейська історія» () — південнокорейський фільм 1979 року режисера Лі Ду-йонга.

Серіали 
  — американський кримінальний телевізійний серіал, який транслювався щотижня на телеканалі NBC з 25 вересня 1973 року по 5 квітня 1977 року.

  — серія фільмів з участю Джекі Чана зроблених у Гонконзі.
 «Поліцейська історія» — гонконгський фільм 1985 року з Джекі Чаном у головній ролі.
 «Поліцейська історія 2» — гонконгський фільм 1988 року з Джекі Чаном у головній ролі.
 «Поліцейська історія 3: Суперполіцейський» — гонконгський фільм 1993 року з Джекі Чаном у головній ролі.
 «Поліцейська історія 4: Перший удар» — гонконгський фільм 1996 року з Джекі Чаном у головній ролі.
 «Нова поліцейська історія» — гонконгський фільм 2004 року з Джекі Чаном у головній ролі.
  — гонконгський фільм 2013 року з Джекі Чаном у головній ролі.

Багатозначні терміни: фільми